{{Ficha de personaje
|nombre            = Katsuya Jōnouchi
|obra              = 
|imagen            = 
|tamañoimagen      = 
|pie_imagen        = 
|primera_aparición = 
|última_aparición  = 
|última_aparición_causa = 
|episodios         = 
|temporadas        =
|basado_en         =
|creador                 = Kazuki Takahashi
|adaptador               = 
|actor                   = 
|seiyu                   = 
|voz                     =  Hiroki Takahashi
|doblador_hispanoamérica =  Carlos Íñigo
|doblador_españa         =  Pablo Tribaldos
|editorial               = 
|nombre_original         = Katsuya Jōnouchi
|alias                   = Joseph WheelerJoey Wheeler
|raza                    = Caucásica
|sexo                    = Masculino
|edad                    = 16 años (Yu-Gi-Oh!) 17 (Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 19 (Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions) 21 (Yu-Gi-Oh! GX, posiblemente)
|altura                  = 1.78 cm
|peso                    = 62 kg
|pelo                    = Rubio
|ojos                    = Marrón
|nacido                  = 25 de enero de 1980
|fallecido               = 
|especialidad            = 
|ocupación               = EstudianteDuelista
|título                  = 
|equipamiento            = 
|residencia              = 
|nacionalidad            = Japonesa
|estatus                 = Vivo
|enemigos                = Seto KaibaValon (Periodo de Dartz y del Oricalcos)Chikuzen Ooka "Johnson"(Los Cinco Grandes)
|aliados                 = Yugi MutoAnzu Mazaki (Tea)Hiroto Honda (Tristán)Serenity WheelerRebecca HopkinsArthur HopkinsSolomón MutoMai Kujaku (Mai Valentine)
|afiliaciones            = 
|afiliaciones_anteriores = 
|familia                 = Serenity Wheeler (Hermana) Sr. Wheeler (Padre) Sra. Wheeler (Madre)
|conexiones              = 
|cónyuge                 = 
|pareja                  = 
|padres                  = 
|hijos                   = 
|familiares              = 
}}

 es un personaje ficticio en el manga y el anime de Yu-Gi-Oh!. En el anime traducido al inglés y español y en los videojuegos lo conocen como Joseph "Joey" Wheeler.

Apariencia 
Joey Wheeler es un joven amigo de Yugi. Tiene su cabello de color dorado peinado en forma de pico hacia arriba y sus ojos color negro. Joey se viste con ropa de calle: tiene su suéter de color verde con cuello levantado, su pantalón de color azul con camisa color gris claro y sus zapatos deportivos de color blanco con franjas de color negro.

Personalidad 
En las versiones originales de Yu-Gi-Oh!, Jonouchi no usa palabras sufijos (en japonés sería como Yugi-kun, Anzu o Honda-kun). Esto significa que, en japonés, tiene una manera grosera de hablar. Cuando le habla a gente que no le agrada (como Kaiba, por ejemplo), usa la palabra teme (una manera grosera de decir Tú... en japonés y a veces traducido como bastardo) en vez de omae (Tú... solo usado entre amigos o conocidos). En inglés tiene un acento de Brooklyn. En la segunda película, durante el Duelo contra Anubis se llama a sí mismo El Padrino de los Juegos.

Como se ha demostrado a lo largo de la serie, Joey tiene un fuerte sentido de protección hacia su hermana Serenity y hacia sus amigos, llegando incluso a refrenar su estilo de juego en la saga "Despertando a los" dos veces contra Mai Valentine por no querer que ella perdiera su alma en sus dos Duelos: en el primero trata de obligar un empate (aunque el Duelo es interrumpido por Valon cuando se hace evidente que Mai lo perderá) y otro en el que al borde de la extenuación intenta recordar a Mai por qué son amigos, eventualmente logrando que ella recupere su lado cálido. Desafortunadamente, Joey es incapaz de continuar el Duelo y pierde por abandono, demostrando su extremadamente fuerte lealtad hacia sus amigos. Sus últimas palabras antes de perder su alma son para demostrar alegría debido a que esta vez Mai no fue la víctima del Sello de Oricalcos.

Biografía 
Estudia en la clase 1-B de la Escuela Secundaria Domino. Joey es ácil de ofender y su boca lo mete en problemas seguido. Comienza como un bravucón de la escuela en las dos series. En la adaptación de Toei, lo único que le molestaba de Yugi al principio era de que jugaba por sí solo durante recreo y que decía cosas como "Algo que puedes ver pero nunca lo has visto". Luego, en la misma adaptación, Yami Yugi salva a Jonouchi y Hiroto Honda de un estudiante abusivo (Oficial de la Corrección Moral de la escuela) con un Juego de las Sombras en la cual utiilzó una baraja de naipes. En la segunda adaptación, Yugi trata de defenderlos contra otro bravucón diciendo que son sus amigos. Después de eso, Jonouchi deja de ser un bravucón revelando su verdadera naturaleza. Jonouchi es uno de los factores principales de las series que permitió que Yugi se hiciera más fuerte a través de la serie.

Jonouchi tiene una hermana llamada Shizuka Kawai (Serenety Wheeler). En la versión original del anime, como sus padre se separaron cuando tenían 10 años, su madre se llevó a Shizuka y la apellidó como ella, Kawai, mientras que Jonouchi aún lleva el apellido de su padre, Katsuya. Mientras que los años pasan, Shizuka queda ciega poco a poco, debido a lo cual Jonouchi se ve obligado a entrar al Torneo del Reino de los Duelistas sin ser invitado oficial para ganar el dinero necesario para su cirugía (el premio del ganador era 3 millones). En la serie de Toei, ella está enferma gravemente y en un hospital.

En el manga es pobre debido a que su padre es adicto a las apuestas y al alcohol. Jonouchi se esfuerza para pagar las deudas de su padre, como trabajar en varios trabajos (era repartidor de periódicos escolares en la secundaria, siendo uno de los pocos a quien se le permitió trabajar estando en a escuela, ya que en Japón está prohibido trabajar siendo estudiante). En su Deck, adquiere algunas cartas con alguna función que tenga que ver con apostar, y en ocasiones, su suerte es tan fuerte como para ayudarlo a ganar al final.

En el Torneo del Reino de los Duelistas, conoce a Mai Kujaku (Mai Valentine), Ryouta Kajiki (Mako Tsunami), Dinosaur Ryuzaki (Rex Raptor) e Insector Haga (Wheevil Underwood), entre otros.

Duelo de Monstruos 
Al principio de la serie, perdía contra Yugi por solo tener Cartas de Monstruos fuertes. Yugi le pidió a su abuelo que le enseñara a Jonouchi jugar en los Duelos de Monstruos. Después de un duro entrenamiento, mejoró su Deck y sus habilidades en el Duelo, tanto que puede que haya llegado a un nivel cercano al de Yugi y Kaiba.

Componía su Deck con cartas de Tipo Guerrero. Luego le añadió Cartas Mágicas y de Trampa y monstruos de otro Tipo, como Fuego (como Dragón Negro de Ojos Rojos, Dragón Milenario y Espadachín de la Llama). Durante el Torneo de Ciudad Batallas, su Mago del Tiempo era una de las cartas con la que logra ganar la mayoría de los Duelos. Tales cartas como el anterior y los que tenga que ver con su suerte lo ayuda en no comprar nuevas cartas fuertes, una posibilidad de la que tenga que gastar más de lo que debe (por la situación de deuda de su padre). En realidad es la situación económica en la que vive la que le impide acceder a cartas raras y poderosas, siendo el único Duelista en toda la serie que obtuvo virtualmente todas sus cartas poderosas por la regla de apuestas.

Su rivalidad contra Kaiba son una de las razones que se haga más fuerte para poder derrotarlo algún día y probar que no es débil. Aun así, lo sigue insultando hasta en sus sueños en donde Jonouchi sale vestido de perro.

Nombre 
Las primeras dos letras de los nombres de "Yūgi" y "Jōnouchi" forma la palabra "Yūjō" (友情), la cual significa "amistad". La carta llamada "Amistad Yu-Jo" (en japonés, "友情 Yu-Jyo") fue nombrada así por la palabra amistad y la amistad entre los personajes, en especial Yugi y Jonouchi. Sus otros dos buenos amigos son Hiroto Honda (Tristan Taylor) y Anzu Mazaki (Téa Gardner). En la serie de Toei, Miho Nosaka también es una del grupo.

Diseño 
Este personaje fue diseñado por Kazuki Takahashi.

En los primeros siete volúmenes del manga original, su estilo de cabello cambia drásticamente. Originalmente teniendo dos mechones de cabello delante de sus oídos, y su peinado cambia de una manera más irreal. El color de su cabello comenzó con un color más o menos café y ojos negros. En la primera serie, creada por Toei, tiene cabello amarillo con el mismo peinado que en la segunda serie y ojos cafés. Luego el color de cabello cambia de amarillo a rubio o rubio obscuro y sus ojos a café oscuro para la segunda serie. Su vestuario en la segunda serie consiste de una chamarra larga de color verde, sin abrochar y con el cuello alzado, una camisa blanca y pantalón de mezclilla. En el torneo de Seto Kaiba carga el Disco de Duelos de la Corporación Kaiba en su brazo izquierdo.

Personajes de Yu-Gi-Oh!
Personajes masculinos en anime y manga